Гипотезы об учреждении Каменца-Подольского — гипотезы, которые делают попытку выяснить, когда был основан город Каменец-Подольский (ныне один из районных центров Хмельницкой области на Украине).

Обзор гипотез 

В 1965 году историк Леонид Коваленко отметил: «Усиленный интерес к вопросу о времени возникновения Каменца-Подольского — это не просто история самого города, а по сути идет дело о более широком круге вопросов: о Подолье во времена Киевской Руси в целом, степени экономической и культурной жизни края».

В научной и научно-популярной литературе зафиксировано четыре гипотезы относительно основания Каменца-Подольского, которые условно можно назвать:
 Литовской — о 1360-е годах,
 Древнерусской (домонгольской) — о второй половине XII века (или конец XII — начало XIII века),
 Армянской — о 1062 году,
 Дако-римской — о II—III веках.

Большинство современных историков придерживаются гипотезы о формировании Каменец-Подольского как раннефеодального города во второй половине XII века. Так, в «Энциклопедии истории Украины» (2007) указано: «По археологическим источникам, возникновения Каменца датируется концом XII — началом XIII века».

Помимо варианта «гипотезы», учёные употребляют также термины «версии» и «концепции».

Часто историки исключают из рассмотрения армянскую гипотезу, считая её опровергнутой трудами Ярослава Дашкевича. По сути, к двум версиям (литовской и древнерусской) сводили вопрос об истоках Каменца-Подольского Ион Винокур и Николай Петров, поскольку, по их мнению, дако-римская гипотеза «не имеет под собой никаких конкретных исторических реалий».

Древнерусская версия первоначально опиралась на известия о Каменце в летописях (Киевской, Галицко-Волынской, Густынской). После проведения в 1960—1982 годах основательных архитектурно-археологических исследований в Каменец-Подольской крепости и в Старом городе Каменца-Подольского древнерусская версия получила нового формата.

В 2004 году Ольга Пламеницкая (соавтор одной из гипотез) писала: «Наверное, нет в Украине другого города, о дате возникновения, истории и архитектурного наследия которого ходило бы столько дискуссий. На протяжении двухсот лет исследователи не могут поставить точку в вопросе о времени основания Каменца. Расхождение между датами составляет… целое тысячелетие»

Примечания

Источники 

 Расщупкин А. И.,Трубчанинов С. В.Каменец на Подолье. — Каменец-Подольский: Оиюм, 2008. — С. 8-10.
 Пламенцька Ольга, Пламеницкая Евгения. Каменец-Подольский — город на периферии Римской империи / / Памятники Украины. — 1999. — № 4. — С. 1-80.
 Винокур Ион, Петров Николай. О времени основания Каменца-Подольского: дискуссионный аспект / / Краеведение. — 1999. — № 1-4. — С. 10-23.
 Винокур И. С., Петров М. Б.Каменец-Подольский конца XII — начала XIII в. по письменным и археологическим источникам / / Каменец-Подольский в контексте украинского-европейских связей: история и современность: Сборник трудов по итогам международной научно-практической конференции. — Каменец-Подольский, 2004. — С. 3-14.

Ссылки 
  
 История Каменца-Подольского. Статья.  
Исторические гипотезы
История Каменца-Подольского